Miejscowości w USA:
 LaMoure – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo LaMoure (ang. LaMoure County) – w stanie Dakota Północna